Miletin ist der Name folgender Ortschaften:
 Miletin (Botoșani), Dorf in Rumänien
 mehrere Orte in Tschechien, siehe Miletín (Begriffsklärung)